Primorsk (oblast Leningrad), een stad in de oblast Leningrad, Rusland.
 Primorsk (oblast Kaliningrad), een plaats in de oblast Kaliningrad, Rusland.
 Primorsk (oblast Wolgograd), een plaats in de oblast Wolgograd, Rusland.
 Primorsk is verder de naam van verscheidene andere kleine nederzetting in Rusland.
 Prymorsk is een stad in de oblast Zaporizja, Oekraïne.

Zie ook
 Primorsky